Corinne Boulangier (1973- ), animatrice belge ;
 François Boulangier (1926- ), philatéliste français.